Kås eller Kaas kan syfta på:

 Kås – en förtöjnings- eller uppdragsplats för mindre båtar, se båtlänning
 Kås, Danmark – en ort på norra Jylland
 Kås Sø – en sjö i Danmark
 Kaas (adelsätt) – flera danska uradliga ätter